Первая лига 1995/1996 () — 56-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1995/1996
Албания
Албания
1995 год в Албании
Спорт в Албании в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996